Die OHL-Saison 1986/87 war die 7. Spielzeit der Ontario Hockey League (OHL). Die Oshawa Generals gewannen als punktbestes Team der regulären Saison die Hamilton Spectator Trophy und sicherten sich im anschließenden Playoff-Finale gegen die North Bay Centennials auch ihren zehnten J. Ross Robertson Cup.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Erläuterungen:       = Playoff-Qualifikation,       = Hamilton-Spectator-Trophy-Gewinner

Leyden Division

Emms Division

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Bester Torschütze wurde Frank Di Muzio von den Ottawa 67’s mit 59 Treffern.

Play-offs

Play-off-Baum

J.-Ross-Robertson-Cup-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Während der ersten Playoff-Runde gewannen die Oshawa Generals 4:3 in einer Serie gegen die North Bay Centennials, womit der Austragungsort des Memorial Cup 1987 bestimmt wurde. Diese Spiele sind in der Playoff-Statistik ebenfalls erfasst.

Auszeichnungen

All-Star-Teams

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 1986/87 der Québec Major Junior Hockey League
 Saison 1986/87 der Western Hockey League
 Memorial Cup 1987

Weblinks 
 OHL 1986/87 bei hockeydb.com

Einzelnachweise 

OHL-Saison
Eishockeysaison 1986/87